

Солнечне сільське поселення — сільське поселення, Совєтський район, Марій Ел
 Солнечне сільське поселення — сільське поселення, Сургутський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область